Duna-csatorna (Bécs): Duna-ág Bécs belvárosa mentén
 Duna-csatorna (Bős–Nagymaros): a vízlépcső felvízcsatornája (üzemvíz-csatornája)
 Fekete-tengeri Duna-csatorna: lásd Duna–Fekete-tenger-csatorna Romániában

hasonló nevűek
 Duna–Tisza-csatorna: mesterséges csatorna a Kiskunságon át
 Duna–Tisza–Duna-csatorna, a Ferenc-csatorna újabb neve, Baja és Nyugat-Bácska között 
 Rajna–Majna–Duna-csatorna, hivatalosan Majna–Duna-csatorna, európai nemzetközi belvízi út